Kielland ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Kielland (1879–1956), norwegischer Architekt  
 Alexander Lange Kielland (1849–1906), norwegischer Schriftsteller
 Arne Kielland (1939–2003), norwegischer Journalist und Politiker
 Axel Christian Zetlitz Kielland (1853–1924), norwegischer Ministerialbeamter
 Axel Kielland (1907–1963), norwegischer Journalist und Schriftsteller
 Christopher Kahrs Kielland (1883–1978), norwegischer Ingenieur und Unternehmer
 Else Christie Kielland (1903–1993), norwegische Künstlerin
 Eugenia Kielland (1878–1969), norwegische Autorin
 Gabriel Kielland (Offizier) (1864–1938), norwegischer Seeoffizier
 Gabriel Kielland (Künstler) (1871–1960), norwegischer Künstler und Architekt
 Gabriel Schanche Kielland (1760–1821), norwegischer Unternehmer und Konsul
 Gabriel Kirsebom Kielland (1796–1854), norwegischer lutherischer Geistlicher
 Gustav Blom Kielland (1832–1910), norwegischer Architekt
 Gustava Kielland (1800–1889), norwegische Schriftstellerin
 Jacob Kielland (Unternehmer) (1788–1863), norwegischer Unternehmer und Konsul
 Jacob Kielland (Offizier) (1825–1889), norwegischer Offizier und Politiker
 Jacob Christie Kielland (1897–1972), norwegischer Architekt
 Jens Zetlitz Kielland (Künstler) (1816–1881), norwegischer Künstler
 Jens Zetlitz Kielland (Schriftsteller) (1873–1926), norwegischer Schriftsteller
 Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866–1926), norwegischer Architekt
 Jonas Schanche Kielland (Politiker, 1791) (1791–1852), norwegischer Jurist und Politiker
 Jonas Schanche Kielland (Politiker, 1863) (1863–1925), norwegischer Jurist und Politiker 
 Kitty Kielland (1843–1914), norwegische Malerin
 Marianne Beate Kielland (* 1975), norwegische Sängerin
 Nicolai Kielland-Torkildsen (1848–1917), norwegischer Bankier
 Olav Kielland (1901–1985), norwegischer Komponist und Dirigent
 Thor Bendz Kielland (1894–1963), norwegischer Museumsdirektor
 Tycho Kielland (1854–1904), norwegischer Journalist 
 Valentin Kielland (1866–1944), norwegischer Künstler
 Victoria Kielland (* 1985), norwegische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Alexander L. Kielland (Bohrinsel)